Сезон ФК «Барселона» 2019-2020 - 120-й за ліком сезон футбольного клубу «Барселона» і його 89-й поспіль сезон у найвищій лізі іспанського футболу. Барселона взяла участь у Ла-Лізі, Копа-дель-Рей, Суперкубку Іспанії та Лізі Чемпіонів УЄФА. Охоплює період від 1 липня 2019 до 14 серпня 2020 року.

Форма

Склад команди

Трансфери

Прийшли

Пішли

Пішли в оренду

Підсумки трансферів 
Неоголошені ціни не враховано в підсумках трансферів.

Витрати

Літо:  €255,000,000

Зима:  €18,000,000

Загалом:  €273,000,000

Дохід

Літо:  €133,900,000

Зима:  €1,500,000

Загалом:  €135,400,000

Чисті підсумки

Літо:  €121,100,000

Зима:  €16,500,000

Загалом:  €137,600,000

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Загалом

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі 
Розклад матчів Ла-Ліги оголошено 4 липня 2019 року.

Копа-дель-Рей

Суперкубок Іспанії

Ліга чемпіонів УЄФА

Груповий турнір 

Група F

Плей-оф

Статистика гравців

Матчі та голи 
Востаннє оновлено 14 серпня 2020 року.

|-
! colspan="14" style="background:#dcdcdc; text-align:center"|Воротарі

|-
! colspan="14" style="background:#dcdcdc; text-align:center"|Захисники

|-
! colspan="14" style="background:#dcdcdc; text-align:center"|Півзахисники

|-
! colspan="14" style="background:#dcdcdc; text-align:center"|Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Гравець, що виходив на поле в цьому сезоні, але пішов з клубу

|-
|}

Статистика гравців

Бомбардири 

As of match played 14 August 2020.

Хет-трики 

(Д) – вдома ; (Г) – у гостях

Дисциплінарні покарання

Травми

Примітки

Посилання 

Сезони ФК «Барселона»
Барселона